Die Fahne von Kriwoj Rog ist der Titel folgender Werke:
 Die Fahne von Kriwoj Rog (Roman), Roman von Otto Gotsche (1959)
 Die Fahne von Kriwoj Rog (Fernsehkammerspiel), Fernsehkammerspiel-Inszenierung des Romans durch B. K. Tragelehn, Drehbuch von Heiner und Inge Müller (1960)
 Die Fahne von Kriwoj Rog (Film), Verfilmung des Romans durch Kurt Maetzig (1967)

Siehe auch:
 Fahne von Kriwoi Rog